Резе́рвна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Резервна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Резервна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Резервна вулиця — вулиця в місті Мукачеве.
 Резервна вулиця — вулиця в місті Харків.

Резервна вулиця — вулиця в місті Виборг, Ленінградська область.
 Резервна вулиця — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Резервна вулиця — вулиця в місті Челябінськ.

Вулиці